

Комп'ютери 
 Machine state register, регістр процесора у архітектурі PowerPC
 Model-specific register, спеціальні регістри у процесорах архітектури x86